My Little Pony: Przyjaźń to magia () – serial animowany produkowany przez Hasbro Studios w Stanach Zjednoczonych (scenariusz) oraz przez DHX Media Vancouver w Kanadzie (animacja; dawniej znane jako Studio B Productions), który oparty jest na serii zabawek My Little Pony i animacjach firmy Hasbro. Premierowy odcinek został wyemitowany 10 października 2010 roku w amerykańskiej telewizji abonamentowej na kanale The Hub, którego częściowo właścicielem jest Hasbro. Polska emisja na kanale MiniMini+ rozpoczęła się 15 października 2011 roku. Serial nadawany jest także w wielu innych krajach w ponad 100 językach.

Animatorka Lauren Faust została wybrana przez Hasbro na dyrektora kreatywnego i producenta wykonawczego serialu. Postanowiła ona zmienić styl serii poprzez pogłębienie osobowości postaci i nadanie serialowi przygodowego charakteru. Faust zrezygnowała z posady po ukończeniu pierwszego sezonu, ale pozostała producentem konsultingowym. Jayson Thiessen, reżyser nadzorujący, do drugiego sezonu stał się jego showrunnerem (osobą odpowiedzialną za produkcję serialu).

Serial jest chwalony za elementy humorystyczne i pouczający charakter. Chociaż przeznaczony został dla małych dziewczynek, zyskał także duże grono fanów w wieku nastoletnim i studenckim, głównie płci męskiej, tzw. bronies, jak również żeńskiej – pegasisters. Powodami tego niezamierzonego zainteresowania są twórcze pisanie i charakterystyka autorstwa Faust i jej zespołu, wyrazisty styl animacji, motywy, które mogą zostać docenione przez starszych widzów i wzajemne relacje między Hasbro, twórcami i fanami. Elementy programu stały się częścią kultury remiksu i zbudowały podstawy wielu różnych memów internetowych, a także stworzonych przez fanów utworów muzycznych, fanartów, opowiadań fan fiction oraz gadżetów związanych z kreskówką.

Historia 
Lauren Faust, animatorka Atomówek i Domu dla zmyślonych przyjaciół pani Foster, została wybrana przez Hasbro na producenta ich nowego serialu. Faust zmierzyła się z renomą infantylności poprzednich serii poprzez pogłębienie osobowości postaci, bardziej urozmaiconą fabułę oraz skupienie się na temacie problemów, jakie mogą powstać w kontaktach między przyjaciółmi. Poza obowiązkiem dodania elementów, które pozwolą na promowanie nowej serii zabawek i zaklasyfikowanie serialu jako edukacyjno-informacyjnego przez Federalną Komisję Łączności, zespół tworzący kreskówkę dostał wolną rękę przy jej tworzeniu. Przed zakończeniem emisji pierwszej serii, Lauren Faust ogłosiła swoje odejście ze stanowiska producenta wykonawczego, pozycję objął Jay von Thiessen, wcześniejszy główny reżyser.

Serial został wyemitowany pierwszy raz 10 października 2010 roku na kanale The Hub w Stanach Zjednoczonych. W Polsce emisja na kanale MiniMini+ wersji z polskim dubbingiem rozpoczęła się 15 października 2011 roku. Ponieważ serial był tworzony na początku z myślą sprzedania zabawek Hasbro, wkrótce po premierze serialu w sklepach można było kupić różnego rodzaju zabawki i gadżety z serialu, a w wybranych krajach w restauracjach McDonald’s wprowadzono do zestawów Happy Meal specjalną linię zabawek z głównymi bohaterkami serialu.

Opis fabuły 
Twilight Sparkle jest młodym jednorożcem, który ma upodobanie do uczenia się o magii. Ma ku temu warunki, bowiem uczy się pod okiem księżniczki Celestii, panującej nad całą Equestrią. W wypełnianiu obowiązków młodej adeptki magii pomaga mały smok Spike. W końcu jednak przychodzi czas na poznanie najważniejszej magii, czyli magii przyjaźni. W tym celu księżniczka wysyła uczennicę do miasteczka Ponyville, gdzie Twilight ma za zadanie znaleźć sobie przyjaciół i uczyć się o przyjaźni tak, by przynajmniej raz w tygodniu (jeden odcinek) napisać w raporcie, czego się nauczyła. Od czasu do czasu staje również do walki z siłami ciemności, m.in. Nightmare Moon, Discordem, królową podmieńców Chrysalis, królem Sombrą, Lordem Tirekiem, Starlight Glimmer, Kucykiem Ciemności, Cozy Glow, wykorzystując do tego nie tylko swoją wiedzę, ale i tzw. Klejnoty Harmonii oraz magię przyjaźni. Pomagają jej w tym przyjaciółki (Rarity, Fluttershy, Applejack, Rainbow Dash i Pinkie Pie). Po dłuższym czasie nauki w Ponyville (na koniec trzeciego sezonu) Twilight w wyniku dokończenia zaklęcia Star Swirla Brodatego przeobraziła się w alikorna i stała się księżniczką. W zamian za pokonanie Lorda Tireka i rozwiązanie zagadki magicznego drzewa, Twilight otrzymała nowy pałac w Ponyville i nadano jej tytuł księżniczki przyjaźni. Gdy Starlight stała się dobra i zrozumiała, że można zawierać nowe przyjaźnie, a nie zamykać się w sobie po zakończeniu pierwszej, to została uczennicą Twilight. Z czasem Twilight otworzyła szkołę przyjaźni. Spike dostał skrzydła, ponieważ doznał „efektu wylinki”. Natomiast w sezonie 9 zło postanawia się zjednoczyć. Discord pod postacią Grogara przywołuje Lorda Tireka, Chrysalis, Cozy Glow oraz Króla Sombrę, by dokonać testu czy Twilight da sobie radę z tak trudnym wyzwaniem, gdyż złoczyńcy planują zemstę na Mane 6, lecz Sombra ma inne plany i chce działać sam. Jego zemsta się nie udaje, a reszta antagonistów działa razem, lecz również zostają pokonani przez dobro i wspaniałe przyjaciółki.

Odcinki 
Wyemitowano dziewięć sezonów serialu, 6 kwietnia 2019 roku zaczął się sezon dziewiąty. Pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty sezon składają się z 26 odcinków. Trzeci sezon serialu składa się z 13 odcinków.

Sezony

Lista odcinków

Klipy promocyjne

Odbiorcy 
Pomimo grupy docelowej małych dziewczynek oraz ich rodziców, kreskówka stała się fenomenem internetowym zbierając fanów wśród osób pomiędzy 15 a 29 rokiem życia. Źródłem zainteresowania był krytyczny artykuł na temat kreskówki sugerujący, że serial jest jedynie narzędziem marketingowym służącym do sprzedania większej liczby zabawek, a także ukazujący go jako symboliczny koniec autorskiego podejścia do animacji. Został on zauważony przez dział dotyczący kreskówek i komiksów na anglojęzycznym imageboardzie 4chan, co spowodowało zwiększone zainteresowanie animacją wśród osób nastoletnich i dorosłych, tworząc pierwszą grupę fanów. Wraz z rozszerzaniem się społeczności pojawiły się różne strony internetowe poświęcone tylko wiadomościom i twórczości fanowskiej dotyczących kreskówki.

Fenomen został szybko zauważony i pozytywnie odebrany przez twórców animacji. W odcinkach stworzonych po uformowaniu się społeczności fanów wielokrotnie pojawiają się elementy stworzone przez fanów. Przykładem takiej sytuacji jest trzecioplanowa postać Derpy Hooves – szarej pegaz stojącej w tle jednej ze scen pierwszego odcinka. Została ona zauważona przez fanów z powodu błędu animacyjnego, który spowodował, że jej oczy wyglądają na zezowate, przez co stała się bohaterką licznych opowiadań oraz grafik. Zaczynając od odcinka pt. Różowa intuicja (oryg. Feeling Pinkie Keen) pojawiała się ona wiele razy w tle jako easter egg, a w 14. odcinku drugiego sezonu była postacią drugoplanową posiadającą linie tekstu, choć wielu fanów przypisuje jej kwestię Muffin wypowiadaną przez grupę kucyków w odcinku 4. Sezon na jabłka (oryg. Applebuck Season).

Fandom bronies jest grupą aktywną społecznie. W drugiej połowie kwietnia 2011 roku na internetowych aukcjach sprzedane zostały szkice Lauren Faust prezentujące postacie Twilight Sparkle, Applejack, Pinkie Pie w wersji pegazowej i Derpy Hooves. Zdobyte w ten sposób ponad 15 000$ przekazane zostały fundacji Give2Asia udzielającej pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Japonii.

Z kolei w Polsce w trakcie XVII Przystanku Woodstock polscy bronies zorganizowali w obozie członków subkultury furry wspólne oglądanie serialu My Little Pony: Przyjaźń to magia. Wykorzystano do tego wersję oryginalną z polskimi napisami stworzoną przez jednego z fanów serialu. Oprócz tego obejrzano tam dwa fanowskie filmy wykonane w oparciu o uniwersum serialu. W trakcie wspomnianej wcześniej imprezy Jerzy Owsiak podpisał plakat z postacią Derpy Hooves, na telebimie pojawiały się pozdrowienia w stylu serialu, a do sceny muzycznej przyklejone były dwa plakaty z postaciami z serialu – Lyrą i Księżniczką Luną. Oprócz tego na całym świecie, również w Polsce, organizowane są tzw. ponymeety – spotkania bronies, na których prowadzone są spotkania i rozmowy, a także organizowane bywają atrakcje w rodzaju konkursów z nagrodami, oglądania wspólnie serialu, czy kupowania figurek.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  na hubworld.com 
 Oficjalna strona serialu na miniminiplus.pl 
 
 
 
 My Little Pony: Friendship Is Magic Wiki – Wiki poświęcona serialowi 
 My Little Pony: Przyjaźń to magia Wiki – Lista aktualnych oraz nadchodzących odcinków na stronie wiki poświęconej serialowi

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2019